Зубок Віктор Григорович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Мокієвська-Зубок Людмила Наумівна (1896, Чернігів — 9 березня 1919, Дебальцеве) — військова радянська діячка.